Johann Georg II. ist der Name folgender Personen:

 Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (1586–1633), Bamberger Fürstbischof
 Johann Georg II. (Sachsen) (1613–1680), Kurfürst von Sachsen und Erzmarschall
 Johann Georg II. (Anhalt-Dessau) (1627–1693), regierender Fürst zu Anhalt-Dessau
 Johann Georg II. (Sachsen-Eisenach) (1665–1698), Herzog von Sachsen-Eisenach